Dirceu Arcoverde, Braziliaanse gemeente

Dirceu José Guimarães, Braziliaanse voetballer
Dirceu Lopes Mendes, Braziliaanse voetballer
José Dirceu, Braziliaans politicus